

Film
The Great Diamond Robbery – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Great Diamond Robbery – film del 1914 diretto da Edward A. Morange
The Great Diamond Robbery – film del 1954 diretto da Robert Z. Leonard

Tv
The Great Diamond Robbery, episodio della serie tv  C.I.D. (2007)